O Grande Prêmio da República Checa de 2009 foi a décima primeira etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 14 e 16 de agosto de 2009 em Brno.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2009
2009
Desporto na Chéquia em 2009